Erra (Lüganuse), een plaats in de Estlandse gemeente Lüganuse
Erra (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Coruche
ERRA, een Amerikaanse metalcoreband
 het Erra-epos, een Akkadisch epos
 Erra (god), de Akkadische god van rampspoed